Cabra steht für:
 Cabra, Kleinstadt in der spanischen Provinz Córdoba in Andalusien
 Çabra, Dorf in der Gemeinde Zubin Potok im Kosovo
 Cabra (Fluss), Fluss in Asturien, Spanien
 Cabra (Insel), philippinische Insel
 Cabra (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Cabra, ein Lederfaserstoff als Bucheinbandmaterial

Siehe auch:
 Cabra Castle